

Sigle 
 Der Neue Pauly. Enciclopedia delle antichità

Chimica 
 DNP – 2,4-dinitrofenolo

Codici 
 DNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dang (Nepal)